

Полічна — гміна в Зволенському повіті Мазовецького воєводства
 Полічна — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Полічна — село в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства